

Населені пункти та їхні частини

 Кобилін — місто в Кротошинському повіті Великопольського воєводства
 Кобилін — гміна в Кротошинському повіті Великопольського воєводства
 Кобилін — село в гміні Роґув Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Кобилін — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Кобилін — село в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Кобилін — село в гміні Плоняви-Брамура Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Кобилін — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Кобилін — село в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Кобилін — осада в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки